Хорохорин:

Персоналии 
 Хорохорин, Владислав Анатольевич (р. 1982?, он же хакер ‘BadB’) — гражданин СНГ и Израиля, экстрадированный в США по обвинению в торговле похищенными данными кредитных карт
 Хорохорина, Наталья Николаевна (род. 1954) — советская и российская актриса театра и кино.

Населенные пункты 
 Хорохорин — село Луцкого района Волынской области.

См. также 
 Хорхорино